Улица Побе́ды — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Победы — улица в Гомеле.

Крым 
 Улица Победы — улица в Феодосии.

Россия 
 Улица Победы — улица в Апатитах.
 Улица Победы — улица в Архангельске.
 В Астрахани:
 Улица Победы — улица в Кировском районе.
 Бульвар Победы — улица в Трусовском районе.
 Улица Победы — улица в Балашихе.
 Улица Победы — улица в Видном.
 Улица Победы — улица в Воронеже.
 Улица Победы — улица в Воскресенске.
 Улица Победы — улица в Данкове.
 Улица Победы — улица в Екатеринбурге.
 Улица Победы — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района Казани.
 Улица Победы — улица в Калининграде.
 Улица Победы — улица в Коломне.
 Улица Победы — улица в Краснознаменске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Победы — улица в Луге.
 Улица Победы — улица в Можге.
 Улица Победы — улица в Новосибирске.
 Улица Победы — улица в селе Осыпной Бугор.
 Улица Победы — улица в Перми.
 Улица Победы — улица в Подольске.
 Улица Победы — улица в Протвино.
 Улица Победы — улица в Реутове.
 Улица Победы — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Победы — улица в Московском районе.
 Улица Победы — улица в Ториках.
 Улица Победы — улица в Ломоносове.
 Улица Победы — улица в Саранске.
 Улица Победы — улица в Сергиевом Посаде.
 Улица Победы — улица в Старокучергановке.
 Улица Победы — улица в Тольятти.
 Улица Победы — улица в Томске.
 Улица Победы — улица в Туле.
 Улица Победы — улица в Улан-Удэ.
 Улица Победы — улица в Уфе.
 Улица Победы — улица в Ухте.
 Улица Победы — улица в Чебоксарах.
 Улица Победы — улица в Электростали.
 Улица Победы — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Победы — улица в Днепре.
 Улица Победы — улица в Житомире.
 Улица Победы — улица в Запорожье.
 Улица Победы — улица в Киеве.
 Улица Победы — улица в Кременчуге.
 Улица Победы — улица в Одессе.
 Улица Победы — улица в Прилуках.
 Улица Победы — улица в Сумах.
 Улица Победы — улица в Черкассах.

См. также 
 Улица Победа 
 Улица 20 лет Победы
 Улица 25 лет Победы
 Улица 30 лет Победы
 Улица 35 лет Победы
 Улица 40 лет Победы
 Улица 40 лет Великой Победы
 Улица 45 лет Победы
 Улица 50 лет Победы
 Улица 55 лет Победы
 Улица 60 лет Победы
 Улица 60 лет Великой Победы
 Улица 65 лет Победы
 Улица 65 лет Великой Победы
 Улица 70 лет Победы
 Улица 70 лет Великой Победы
 Улица 75 лет Победы
 Улица Победителей 
 Победная улица
 Победоносная улица
 Улица Ветеранов Победы — улица в СНТ «Ветераны Победы» в Москве
 Улица День Победы — улицы в Рославле, станице Нововеличковской Краснодарского края и посёлке Хурмули Хабаровского края 
 Улица Знамя Победы — улица в Новошахтинске
 Улица Орден Победы — бывшее название Купчинской улицы в Краснодаре
 Улица Победа Революции 
 Улица Победы Революции
 Улица Победы Социализма — улица в Ужуре
 Улица Пролетарская Победа — улица в деревне Горелица Минской области 
 Улица Пролетарской Победы — улицы в Донецке, Санкт-Петербурге и Старой Руссы
 Площадь Победы
 Проспект Победы
 Аллея Победы
 Бульвар Победы
 Переулок Победы
 Проезд Победы
 Парк Победы 
 Сквер Победы